Kazimierz Malinowski (1907-1977), muzeolog
 Kazimierz Malinowski (1955-), franciszkanin konwentualny